Das Open 6ème Sens — Métropole de Lyon 2020 war ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2020. Das Hartplatzturnier der Kategorie International fand vom 2. bis 8. März 2020 in Lyon statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Open 6ème Sens — Métropole de Lyon 2020 fand vom 29. Februar bis 1. März 2020 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2020
Tennisturnier in Lyon